И́рис — многозначное слово.

 Ирис — вид конфет.
 Ирис — радужка, радужная оболочка глаза.
 Ирисовая диафрагма — диафрагма, позволяющая плавно изменять относительное отверстие.
 Ирисовая печать — вид полиграфической печати.
 Ирис — вид нитей для вышивания и вязания.
 Туманность Ирис — эмиссионная туманность в созвездии Цефей, названная так за внешнее сходство с цветком ириса.
 Ирис — бывший венгерский женский футбольный клуб

В культуре 
 Ирис — сценический псевдоним Ирины Розенфельд.
 Ирис, или Ирида — богиня радуги в греческой мифологии.
 «Ирис» — опера Пьетро Масканьи (1898).
 «Ирисы» — картина Ван Гога.
 «Ирисы» — ширма авторства Огаты Корина (начало XVIII века), входящая в список Национальных сокровищ Японии.

Растения 
 Ирис, или Касатик () — род однодольных растений.
 Ирисы Фишера — широко известный в статистике набор данных для задачи классификации трёх сортов растений ириса.

Топоним 
 Ирис — река в Малой Азии.

Фамилия 
 Ирис, Абрам (Антуан; 1903—1957) — художник «парижской школы», племянник С. А. Ириса.
 Ирис, Самуил Абрамович (1886—1960) — актёр еврейского театра, драматург, переводчик.

См. также 
 Айрис
 Iris